Personen
 Donna Strickland, Canadees natuurkundige
 Earl Strickland, Amerikaans poolspeler
 E.J. Strickland, Amerikaans jazzdrummer
 KaDee Strickland, Amerikaans actrice
 Marcus Strickland, Amerikaans jazzsaxofonist
 Shirley Strickland, Australisch atlete

Overige
 Great Strickland, civil parish in Cumbria
 Strickland Ketel, civil parish in Cumbria
 Strickland Roger, civil parish in Cumbria